Lady Waks — este o muziciană, promotoare, designer de grafică și conducătoarea postului de radio Radio Record, din Rusia.

Rating
2008 Рейтинг девушек-диджеев WorldDJ: 6 place

2009 - Рейтинг девушек-диджеев WorldDJ: 3  place

2009 - Breakspoll Award - International nomination - BEST PRODUCER 1  place

2013 - Breakspoll Award - International nomination - BEST DJ 1  place

2013 - Breakspoll Award - International nomination - BEST RADIO SHOW 1  place

2013 - Breakspoll Award - International nomination - BEST TRACK 1 место 2013 - Spanish BreakBeat Awards - Best International act 1  place

2014 - Breakspoll Award - International nomination - BEST DJ 1  place

2015 - Breakspoll Award - International nomination - BEST DJ 1 место 2015 - Spanish BreakBeat Awards - BEST DJ 1  place

Discografie
Listen (12") West Records (2) 2006
Minimal (12") Menu Music 2007
Shake it (12") MENUmusic
Destination Planet BAss (12") // Bass Planet
Take It Easy (12") // Bass Planet
Records Back (12") // Zoo land
Downstroke (CD/digilal) // Good for soul
Bass planet (12") // Bass Planet
Ya Booty (digital) // InBeatWeTrust music
LowRider (12") // Rat Records 
Round the Globe // MENUmusic 2012

«Under Construction» 
«Funky Games» 
«Breaks Point» în colaborare cu DJ Quest
«Breaks Arena»

Compilații 
«8 YEARS IBWT mix: Break Me» 
«It’s Good For The Soul»

Vezi și
 Breakbeat
 Breakdance
 Lista genurilor de muzică electronică

Legături externe
 Lady Waks pagină oficială 
 Lady Waks pe facebook.com
 Lady Waks pe myspace.com
 In Beat We Trust 
 Biografie pe dj.ru
 Discografie pe Discogs

 
Compozitori de muzică electronică
Nașteri în 1982
Nașteri pe 12 ianuarie